Лавци може да се отнася за:

 Лавци, село в община Битоля, Република Македония;
 Лавци, село в община Ресен, Република Македония.

Вижте също:
 Лавце, село в община Тетово, Република Македония.